A Bit o' Heaven – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Eclair American
A Bit o' Heaven – film del 1917 diretto da Lule Warrenton